Capità Nemo, personatge de Jules Verne que apareix a Vint mil llegües de viatge submarí i L'illa misteriosa.
 Nemo, personatge de la pel·lícula Buscant en Nemo de 2003.
 Little Nemo in Slumberland, còmic estatunidenc de Winsor McCay publicat entre 1905 i 1911.
 Nemo, grup espanyol de música nòrdica i celta.
 Buscant en Nemo, pel·lícula d'animació de Disney / Pixar de 2003.
 «Nemo», cançó del grup finlandès Nightwish.
 Punt Nemo: punt més allunyat de terra en l'oceà Pacífic.
 Nemo, pel·lícula de 1984 dirigida per Arnaud Sélignac.